Sumner är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Bernard Sumner (född 1956), brittisk musiker
 Charles Sumner (1811–1874), amerikansk politiker
 Charles Richard Sumner (1790–1874), brittisk biskop
 Increase Sumner (1746–1799), amerikansk politiker, federalist, guvernör i Massachusetts
 James Sumner (1887–1955), amerikansk biokemist
 John Bird Sumner (1780–1862), brittisk ärkebiskop
 William Graham Sumner (1840–1910), amerikansk sociolog

Engelska efternamn